Бексель или Бекселль () — шведская фамилия. Известные носители:

 Бекселль, Петер (род.1945) — шведский теолог.
 Бекселль, Олле (1909—2003) — шведский легкоатлет, специалист по многоборьям.
 Бексель, Свен-Петер (1775—1864) — шведский историк.